Сезон 1902/1903 был девятым в истории Южной лиги. «Саутгемптон» выиграл Первый дивизион в пятый раз за семь лет. «Фулхэм» занял первую строчку во Втором дивизионе. Клубы Южной лиги не подавали заявки на вступление в футбольную лигу.

Первый дивизион 

Никаких новых клубов не добавилось в Первый дивизион в этом сезоне.

Второй дивизион 

Во Второй дивизион также не было принято никаких новых клубов.

Тестовые матчи 
В конце сезона, тестовые матчи проходили между двумя последними клубами в Первом дивизионе и лучшими двумя клубами во Втором дивизионе. «Брентфорд» обыграл «Фулхэм» 7:2, и сохранил своё место в дивизионе, хотя «Фулхэм» всё равно получил повышение после того как Первый дивизион расширили до 18 клубов. «Брайтон» победил «Уотфорд» 5:3 в другом матче.

Примечания

Ссылки 
 Таблицы Первого дивизиона Южной лиги на RSSSF
 Таблицы Второго дивизиона Южной лиги на RSSSF

1902
Футбол в Англии в сезоне 1902/1903